Rütibach ist ein Gewässername:

 Rütibach (Sarnersee), westlicher Zufluss des Sarnersees in der Gemeinde Giswil, Kanton Obwalden
 Rütibach (Thur), linker Zufluss der Thur in Schönenberg an der Thur, Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau